Абу́тьково — деревня в Зубцовском районе Тверской области. Входит в состав Ульяновского сельского поселения.

Находится в 34 километрах к востоку от районного центра Зубцов, от автомагистрали  «Балтия» (село Погорелое Городище) — 12 км. Расположена на реке Шоше при впадении ручья (речки) Кретовки, сейчас дома остались только на правом берегу Шоши.

История 
По данным 1859 года казённая деревня Абутьково Зубцовского уезда, 40 вёрст от Зубцова, 73 двора, 524 жителя. Во второй половине XIX — начале XX века Абутьково относилось к Ульяновской волости и Ульяновскому приходу Зубцовского уезда Тверской губернии. В 1888 году в селе 98 дворов, 575 жителей, ветряная мельница, круподёрка, дети учатся в селе Ульяновском.

По переписи 1920 года в деревне Абутьково (Обутьково) — 70 дворов, 538 жителей, центр сельсовета Ульяновской волости. В 1925 году сельсовет в Погорельской волости Ржевского уезда. 1940 году деревня Обутьково (66 дворов) в Черневском сельсовете Погорельского района Калининской области.

Во время Великой Отечественной войны деревня была оккупирована в октябре 1941 года, освобождена в январе 1942 года.

В 1970-80-е годы в Абутькове бригада колхоза им. Ульянова-Ленина, молочная ферма.

В 1997 году — 11 хозяйств, 28 жителей.

Население

Примечания

Ссылки 
 Б. И. Петропавловский. Зубцов и Зубцовский район (Краткий исторический очерк)

Населённые пункты Зубцовского района